Magyarország
 Bakonygyepes, Ajkához tartozó korábban önálló település Veszprém megyében
 Gyepes-patak, a Mátrától északkeletre ered és a a Hódos-patakba torkollik
 Románia
 Gyepes (románul Ghipeș), település Hargita megyében
 Magyargyepes (románul Calea Mare), település Bihar megyében
 Oláhgyepes (románul Gepiș), település Bihar megyében